F111 ou F-111 peut faire référence à :
 Hispania F111, une formule 1 du constructeur espagnol Hispania Racing F1 Team ;
 General Dynamics F-111 Aardvark, un bombardier américain.